Ел Чикеро има више значења:

 Ел Чикеро (Атархеа), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Чикеро (Запотитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Чикеро (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Чикеро (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику